

Carriera
Ha giocato nella massima serie dei campionati brasiliano, francese e greco.

Palmarès

Club

Competizioni statali

Grêmio: 1999, 2001

Competizioni nazionali

Grêmio: 2001

Collegamenti esterni